Der Geely Boyue ist ein SUV des chinesischen Automobilherstellers Geely, das von Peter Horbury, dem ehemaligen Designer von Volvo, gestaltet wurde.

Geschichte 
Erste Bilder des Fahrzeugs wurden im Dezember 2015 gezeigt, seit dem 26. März 2016 wird das Fahrzeug in China verkauft. Im Mittleren Osten wird das SUV seit April 2017 als Geely X7 Sport und in Russland seit dem 27. Februar 2018 als Geely Atlas angeboten.

In den ersten beiden Monaten konnte Geely bereits über 20.000 Fahrzeuge in China verkaufen.

Der seit Dezember 2018 erhältliche Proton X70 basiert auf dem Boyue.

Auf der Guangzhou Auto Show im Dezember 2018 präsentierte Geely eine überarbeitete Variante des SUV.

Technische Daten 
Für den Wagen stehen vier Ottomotoren in fünf Leistungsstufen zwischen  und  zur Auswahl. Außerdem ist das Fahrzeug mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, einem 6-Gang-Automatikgetriebe oder einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und mit Vorderradantrieb oder Allradantrieb erhältlich.

 Werte in runden Klammern für Modelle mit Allradantrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (englisch)

Kombi